Nikola Jerkan (Split, 8 de dezembro de 1964) é um ex-futebolista profissional croata que atuava como defensor.

Carreira 
Nikola Jerkan integrou a Seleção Croata de Futebol na Eurocopa de 1996.

Naturais de Split
Jogadores da Seleção Croata de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1996